Mossesi – abitanti di Mossa
Mossesi – abitanti di Mosso (Valdilana)